Con il nome di Edward Shelley ritroviamo:

Edward Shelley (martire) (1561-1588) martire inglese
 Edward Shelley, (1692-1771) 4° baronetto inglese (del ramo Michelgrove) 
 Edward Shelley, testimone al processo di Oscar Wilde